Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de U.S. Men's Clay Court Championships) van 2013 vond plaats van 8 tot en met 14 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door John Isner. Hij versloeg in de finale Nicolás Almagro met 6-3 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Jamie Murray en John Peers. Zij versloegen in de finale Bob Bryan en Mike Bryan met 1-6, 7-6(3) en [12-10].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston